Каши́рин — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Каширин, Александр Иванович (1911—1993) — Герой Советского Союза.
 Каширин, Алексей Иванович (1926—1945) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Каширин, Борис Михайлович (1920—1992) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Каширин, Владислав Сергеевич (1930—1948) — юный пионер-герой, участник освободительного движения на Кавказе.
 Каширин, Евгений Николаевич (1949—2007) — фотохудожник, краевед.
 
 
 Каширин, Пётр Васильевич (? — 1921) — активный участник и организатор борьбы за установление Советской власти на Охотском побережье и в Ольском районе (Дальний Восток, Колыма); погиб в 1921 году в борьбе с белогвардейцами.
 Каширин, Пётр Дмитриевич (1892—1938) — партийный и хозяйственный деятель, член ЦИК СССР; брат Н. Д. Каширина и И. Д. Каширина.
 Каширин, Роман Михайлович (род. 1976) — российский спидвейный гонщик, мастер спорта, чемпион России в командном и парном зачётах.
 Каширин, Юрий Алексеевич (род. 1959) — советский велогонщик, многократный призёр чемпионатов мира.

Топоним 
 Каширин — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Каширин — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Каширин — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.

См. также 
 Домик Каширина